

Abbazie, basiliche e cattedrali 
 Abbazia di San Zeno a Verona
 Basilica di San Zeno a Verona
 Cattedrale di San Zeno a Pistoia

Chiese

Italia

Emilia-Romagna  
 Chiesa di San Zeno ad Argenta

Lombardia 
 Chiesa di San Zeno al Foro a Brescia
 Chiesa di San Zeno a Pavia
 Chiesa di San Zeno Vescovo a Rivarolo del Re ed Uniti
 Chiesa di San Zeno a Treviglio

Toscana 
 Chiesa di San Zeno a Pisa

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Zeno ad Aldeno
 Chiesa di San Zeno a Borgo Lares
 Chiesa di San Zeno a Brentonico
 Chiesa di San Zeno a Cologna, frazione di Tenno
 Chiesa di San Zeno a Fiavé
 Chiesa di San Zeno a Nago, frazione di Nago-Torbole
 Chiesa di San Zeno a Naturno
 Chiesa di San Zeno a Pelugo

Veneto 
 Chiesa di San Zeno a Bardolino
 Chiesa di San Zeno a Cellore frazione di Illasi
 Chiesa di San Zeno a Cerea
 Chiesa di San Zeno a San Zeno, frazione di Colognola ai Colli
 Chiesa di San Zeno a Fumane
 Chiesa di San Zeno a Roverchiara
 Chiesa di San Zeno  a San Giovanni Ilarione
 Chiesa di San Zeno a San Zeno di Montagna
 Chiesa di San Zeno in Bordiono in rovina, a Costermano sul Garda

Svizzera 
 Chiesa di San Zeno a Mendrisio